Alberuela de Tubo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alberuela de Tubo (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Alberuela de Tubo (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar